Гошкевич — фамилия. Известные носители:
 Гошкевич, Виктор Иванович (1860—1928) — российский, советский и украинский историк и археолог, Герой Труда.
 Гошкевич, Иван Антонович (1824—1871) — профессор Киевской духовной академии.
 Гошкевич, Иосиф Антонович (1814—1875) — российский лингвист, востоковед и дипломат.

 см. также
 Гашкевич